Анри Вебер (; 23 июня 1944, Ленинабад, Таджикская ССР, Советский Союз — 26 апреля 2020, Авиньон, Франция) — французский политический деятель и политический философ. Один из лидеров левого студенческого движения 1960-х, активист леворадикального молодёжного Движения 22 марта во время восстания «Красного мая» 1968 года. Входил в руководство троцкистской Коммунистической лиги, а затем Социалистической партии. Последнюю представлял в качестве депутата Сената Франции, позже — Европейского парламента.

Биография

Детство: из СССР в Польшу и Францию 
Родился на санитарном корабле, пришвартованном к берегу Сырдарьи близ Ленинабада (ныне Худжанд, Таджикистан), в семье польских евреев, бежавших от нацизма. Его родители из Хшанува, расположенного неподалеку от Освенцима, не принимали советское гражданство и были отправлены в лагеря для спецпоселенцев сперва в Сибири, где отец-часовщик работал на лесоповале, а мать — швеей, — а затем в Таджикской ССР. В своей автобиографии под названием «Мятежная юность» (Rebelle jeunesse) Вебер писал: «Это не был лагерь строгого режима и совсем не лагерь смерти, а настоящий трудовой лагерь: когда рабочий день заканчивался, заключенные могли свободно заниматься своими делами».

После освобождения Польши они смогли вернуться домой, но четыре года спустя из-за сохранявшегося там антисемитизма эмигрировали в Париж. Там Анри с ранних лет был вовлечён в общественную деятельность: участвовал в левосионистском молодёжном движении Ха-шомер ха-цаир, а затем, возмущённый колониальной войной в Алжире, в 16-летнем возрасте вступил, к неудовольствию родителей, в молодёжную организацию Французской коммунистической партии.

Активист студенческого и троцкистского движений 
Во время учёбы в Сорбонне, где он изучал социологию, вступил в Национальный профсоюз студентов Франции UNEF и Союз коммунистических студентов UEC, где первое выступление Вебера привлекло внимание одного из лидеров студентов-коммунистов — троцкиста Алена Кривина, присоединившегося к Международной коммунистической организации и искавшего единомышленников. Сдружившиеся Кривин и Вебер, также ставший сторонником Четвёртого интернационала, организовывали университетский митинг против путча генералов и принимали участие в летнем лагере в пригороде Алжира в августе 1963 года, организованном UEC совместно с Фронтом национального освобождения.

Однако их борьба за десталинизацию компартии закончилась исключением и уходом из ФКП. Студенты-коммунисты из Сорбонны, где в UEC преобладала «левая фракция», были недовольны поддержкой компартией в первом туре президентских выборов 1965 года кандидатуры Франсуа Миттерана (оказанной, несмотря на его прошлое на посту министра во время Алжирской войны). В конце 1965 года на семинаре в Бриансоне с троцкистским экономистом Эрнестом Манделем они основали новую организацию троцкистской направленности — «Революционную коммунистическую молодёжь» (Революционный коммунистический союз молодёжи, JCR). В 1966—1967 годах Вебер и Кривин были столпами социально-философского кружка, который другой троцкистский активист — орнитолог Пьер Руссе — собирал в подвале квартиры своего отца, левого голлиста Давида Руссе, некогда также бывшего сторонником Троцкого.

Среди предводителей «Красного мая» 1968 года 
Анри Вебер, наряду с Аленом Кривином и Даниэлем Бенсаидом становится одним из теоретиков троцкистской группы, которая из «Революционной коммунистической молодёжи» станет Коммунистической лигой, а затем — Революционной коммунистической лигой. Они вместе с анархистами и некоторыми маоистами входят в студенческое Движение 22 марта, сыгравшее важную роль в майских массовых протестах и последовавшей всеобщей забастовке 1968 года, которые Вебер с товарищами сравнивают со стачками 1936 во Франции и 1960—1961 годов в Бельгии, а также с революцией 1905 года в Российской империи. Вебер — в числе организаторов основных событий «Мая 68-го»: студенческой демонстрации 3 мая, оккупации Сорбонны и «Одеона», первой «ночи баррикад» 11 мая, совместной демонстрации с профсоюзами и демонстрации уже против руководства профобъединения Всеобщая конфедерация труда за «гренельские соглашения» с правительством.

Сам Вебер неоднократно подвергается задержаниям (в том числе за протесты под посольством США против войны во Вьетнаме), по горячим следам издаёт в соавторстве с Бенсаидом книгу о движениях 1968 года, принимает участие в создании Коммунистической лиги (вместе с Кривином и Бенсаидом он представляет её «2-ю тенденцию», тогда как Даниэль Глюкштейн — 1-ю, а Жан-Рене Шовен — 3-ю), возглавляет её печатное издание «Rouge», проводит тренировки для её активистов и готовит «силовой блок», участвует в организации демонстрации к 100-летию Парижской Коммуны и (вместе с маоистской «Пролетарской левой») в уличных столкновениях с неофашистами из организации «Новый порядок». Эти стычки с ультраправыми дают предлог правительству запретить в 1973 году Коммунистическую лигу, на время вынужденную уйти в подполье.

Уход в научную деятельность 
После этого Вебер постепенно отходит от троцкистского движения в академическую сферу. В конце 1968 года Мишель Фуко пригласил в его в коллектив экспериментального университетского центра в Венсенне, куда было вовлечено множество ведущих левых интеллектуалов того времени — Жиль Делёз, Ален Бадью, Этьен Балибар, Жан-Франсуа Лиотар. Вебер начинает читать курсы по введению в марксизм XX века и структуре леворадикального движения; его лекции иногда пытались сорвать маоисты во главе с Андре Глюксманом, вскоре ставшим идеологом правых «Новых философов». На протяжении 1970-х Вебер продолжать в марксистских научных дискуссиях, в том числе с Пуланзасом и Режи Дебре. Тогда же он встретился с продюсером Фабьен Серван-Шрейбер, с которой они поженились спустя три десятилетия отношений в 2007 году.

В период с 1981 по 1984 год он прекращает всякую политическую деятельность, чтобы посвятить себя семье и исследованиям, которые касаются, в частности, теоретических дискуссий в рамках социал-демократии начала XX века и еврокоммунизма. В 1982 году он присоединился к Исследовательскому центру изменений в промышленных компаниях (CRMSI), который возглавлял Жан-Луи Муано, бывший секретарь ВКТ. Также Вебер возглавил постоянно действующую Конференцию по политическим наукам.

Политик-социалист. Сенатор и евродепутат 
Преподавал на философском факультете Университета Париж-VIII до 1988 года, когда ушёл в большую политику, перейдя на социал-демократические позиции и став в 1986 году членом Социалистической партии. Был близким советником экс-премьера Лорана Фабиуса, заместителем мэра Сен-Дени (в 1988—1995 годах), сенатором (в 1995—2004 годах) и затем евродепутатом до 2014 года.

Там Вебер, избранный на европейских выборах 2004 года по северо-западу Франции, входил в Комитет Европейского парламента по культуре и образованию как представитель Партии европейских социалистов. Он также заменял коллег в Комитете по экономическим и валютным вопросам, являлся членом делегации в Комитете парламентского сотрудничества Россия-ЕС и альтернативным членом в аналогичной делегации по отношениям с Японией.

Анри Вебер умер в Авиньоне 26 апреля 2020 года от последствий коронавирусной инфекции во время вспышки пандемии COVID-19. О смерти политика сообщила его семья.
Вебер прошел обычный путь «новых левых» наших дней. Удивительный «ненасильственный революционный троцкизм» — социализм — чтение лекций в престижнейших университетах Франции — Европарламент.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Европейского парламента
 L’ancien sénateur socialiste Henri Weber, figure de Mai 68 et du trotskisme des années 1960 et 1970, est mort
 Во Франции умер один из лидеров «Красного мая» 1968 года

Коммунисты Франции
Троцкисты Франции
Члены французской Социалистической партии (1969)
Сенаторы Франции
Депутаты Европарламента от Франции
Депутаты Европарламента (2009—2014)
Депутаты Европарламента (2004—2009)
Иммигрировавшие во Францию из Польши
Иммигрировавшие во Францию из СССР
Политологи Франции
Философы Франции
Политические философы
Профессора Сорбонны
Участники майских протестов 1968 года (Франция)
Активисты студенческого движения
Умершие от COVID-19 во Франции